Pastewka steht für:
 Bastian Pastewka (* 1972), deutscher Schauspieler und Komiker
 Pastewka (Fernsehserie), deutsche Sitcom mit Bastian Pastewka
 historische Bezeichnung der Stadt Peschawar (Britisch-Indien)